Влади́мир Ива́нович Щербако́в:
 Щербаков, Владимир Иванович (1901—1981) — генерал-лейтенант, командарм.
 Щербаков, Владимир Иванович (род. 1939) — советский оперный певец (тенор), солист Большого театра.
 Щербаков, Владимир Иванович (1938—2004) — русский советский писатель-фантаст, инженер, журналист.
 Щербаков, Владимир Иванович (род. 1949) — советский государственный деятель.